Теодо́р Джордж Ка́ррас-ста́рший (; ), более известный как Тед Ка́ррас () — американский профессиональный футболист. Играл за команды НФЛ «Питтсбург Стилерз», «Чикаго Беарз», «Детройт Лайонс» и «Лос-Анджелес Рэмс» на позиции защитника (дефенсив тэкл). Член Зала спортивной славы AHEPA (1983).

Биография 
Являлся одним из шестерых детей в семье грека и канадки. Его отец, Джордж Луис Каррас, родом с острова Хиос (Греция), был врачом по профессии, окончил Чикагский университет и получил учёную медицинскую степень в Канаде, где познакомился и женился на Эммелин Фионе Уилсон (имела английские, шотландские, а также французские корни), дипломированной медсестре, будущей матери Теда.

В 1952 году окончил среднюю школу.

Играл за команду Индианского университета, который окончил в 1956 году.

Служил в Корпусе морской пехоты США.

В 1972—1980 годах являлся членом Городского совета Гэри.

Работал учителем и футбольным тренером в средней школе.

Умер 26 января 2016 года незадолго до своего 82-летия.

Личная жизнь

Семья 
Братья Лу (1927—2018) и Алекс (1935—2012), игроки НФЛ.

Сын  (1964 г.р.), футболист, играл за «Вашингтон Редскинз» (1987), являлся главным тренером команды Университета Уолша (2012—2016).

Внук  (1993 г.р.), футболист, играл за Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне, играет за «Нью-Ингленд Пэтриотс» на позиции центра.

Примечания

Ссылки 
 Ex-Bear Ted Karras passes away at 81
 Karras, Ted
 AHEPA Hall of Fame
 Greek-American won the Super Bowl with the Patriots
 Theodore G. «Ted» Karras Obituary
 Alex Karras
 Alex Karras, Football Star Turned Actor, Dies at 77

Игроки в американский футбол США
Игроки «Питтсбург Стилерз»
Игроки «Чикаго Беарз»
Игроки «Детройт Лайонс»
Игроки «Лос-Анджелес Рэмс»
Выпускники Индианского университета